Il gilo (Solanum gilo) è una pianta affine alla melanzana e come questa si coltiva. Si cucina come la melanzana. La pianta raggiunge l'altezza di 1,50 m circa.

I frutti possono essere cucinati anche in uno stadio più avanzato di maturazione rispetto alla melanzana in quanto i semi sono piccolissimi e non danno fastidio. Tuttavia, poiché hanno un sapore amarognolo che si accentua con la maturazione, vengono raccolti ancora acerbi. Il frutto acerbo è verde, quello maturo rosso o arancione.

Solanum gilo è originario dell'Africa occidentale, dove è tuttora coltivato (p.es. in Nigeria), ma attualmente trova la sua massima diffusione sia come coltura che come consumo in Brasile.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
WorldCrops (in inglese)

Solanaceae

fr:Solanum gilo